Animalia — reino da natureza

Música 
Animal (álbum de Far East Movement)
Animal (álbum de Kesha)
Animal (álbum de Skazi)
Animal (canção de Def Leppard)
Animal (canção de R.E.M.)
Animals — da banda Pink Floyd
Animals (canção de Martin Garrix)
Animals (canção de Maroon 5)
A.N.I.M.A.L. — banda argentina
Animal Boy — álbum de Ramones

Quadrinhos 
Animal (revista) — publicação brasileira de quadrinhos
Homem-Animal — personagem da DC Comics

Cinema e televisão 
The Animal — filme de 2001 com Rob Schneider
Animal Planet — canal de TV por assinatura
TV Animal — programa brasileiro de TV
Animals (série de televisão)

Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão